Le  () est le cinquante-et-unième élément du cycle sexagésimal chinois ;
 Le xian de Jiayin () est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.

Homonymie de toponyme